Пётр Фёдорович Фёдоров:
 Фёдоров, Пётр Фёдорович (1827—1894) — коллежский советник, городской и епархиальный архитектор Твери.
 Фёдоров, Пётр Фёдорович — российский стоматолог XIX века.